Рафаэ́ла Ка́йзер (, ) — швейцарская кёрлингистка.

Достижения 
 : серебро (), бронза ().
 : бронза (, ).
 : серебро (2016, 2017).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Из семьи кёрлингистов: её отец — швейцарский кёрлингист и тренер Штефан Кайзер, чемпион Швейцарии среди мужчин и бронзовый призёр .

Примечания

Ссылки 

 Видео: 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Швейцарии